Ryff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ryff (1550–1603), Schweizer Geschäftsmann
 Julie Ryff (1831–1908), Pionierin der Schweizer Frauenrechtsbewegung
 Walther Hermann Ryff (um 1500–1548), deutscher Apotheker oder Wundarzt und Architektur- sowie Medizinschriftsteller

Siehe auch:
 Ryf
 Riff